Ельмгульт (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ельмгульт — місто у Швеції, у лені Вестманланд.